El nombre Alex Wilson puede referirse a las siguientes personas:
Alexander Wilson, atleta canadiense conocido como Alex Wilson;
Alex Wilson, atleta suizo.